Flachbunker steht für:

 Einstöckige Bauform eines Schutzgebäudes, siehe Hochbunker#Flachbunker
 Flach ausgeführte Bauform eines Lagers für Material, Schüttgut oder Abfall:
 im Bergwesen, siehe Bunker (Bergbau)
 in der industriellen Fertigung, siehe Bunker (Fertigung)